Der Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 20. August statt.

Streckenverlauf 
Der Wettkampf wurde im Forte de Copacabana ausgetragen. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen an der Küste der Copacabana, musste ein Rundkurs mit acht Runden, die jeweils 4,81 Kilometer lang waren, mit dem Rad zurückgelegt werden. Dieser führte von der Wechselzone am Strand über die Avenida Atlântica in Richtung Norden, wo die Athletinnen nach Osten in die Rua Djalma Ulrich abbogen. Der Kurs führte weiterhin geradeaus über die Rua Professor Gastão Bahiana und wendete an der Kreuzung zur Avenida Epitácio Pessoa in die Avenida Henrique Dodsworth. Über die und die Avenida Atlântica führt der Kurs wieder zur Wechselzone. Dies ergab eine Gesamtdistanz von 38,48 Kilometer, die mit dem Radd zurückgelegt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athletinnen 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer laufen. Dieser Rundkurs befand sich auf der Avenida Atlântica, wo sich im Norden und Süden jeweils zwei Wendepunkte befanden.

Wettkampfverlauf 
Carolina Routier aus Spanien konnte als Erste das Wasser verlassen und auf das Rad wechseln, schied jedoch später wegen einer Überrundung aus dem Rennen aus. Auf der Radstrecke hatte sich schnell eine Führungsgruppe gebildet. Die Schweizerin Nicola Spirig, versuchte mehrmals aus der Gruppe auszureißen, jedoch gelang ihr dies nicht. Nach dem Radfahren konnte Mari Rabie aus Südafrika als Erste auf die Laufstrecke gehen, wurde jedoch schnell von der US-Amerikanerin Gwen Jorgensen und Spirig eingeholt und abgehängt. Auf der letzten Runde erhöhte Jorgensen das Tempo, konnte sich von der Schweizerin absetzen und den Olympiasieg feiern. Im Kampf um die Bronzemedaille konnte sich die Britin Vicky Holland gegen ihre Landsfrau Non Stanford im Schlusssprint durchsetzen.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Frauen Einzel